

Liturgie
Les vêpres sont un office, dont le nom vient du latin « vespera » : le soir.

Histoire 
Les Vêpres asiatiques ou Vêpres éphésiennes sont un massacre de citoyens romains perpétré par le roi Mithridate VI en .
Les Vêpres siciliennes désignent un soulèvement et une révolte populaire de l'île de Sicile contre la domination féodale du roi français Charles d'Anjou. 
Les Vêpres grecques sont les combats qui opposèrent des troupes loyalistes du royaume de Grèce à des forces franco-britanniques débarquées à Athènes afin d’y réquisitionner des armes. 
Les Vêpres marseillaises sont un mouvement xénophobe envers les Italiens qui pendant trois jours en 1881 furent l'objet de violences.
Les Vêpres jérémiennes désignent un massacre commandité par le dictateur haïtien François Duvalier le , dans la ville de Jérémie.
Les Vêpres fiumaines, fin , opposent troupes italiennes dont le régiment des grenadiers de Sardaigne, à des troupes françaises du corps interallié occupant Fiume (actuellement Rijeka).

Musique
Les Vêpres de la Vierge sont parmi les plus importantes compositions musicales de Claudio Monteverdi ;
Les Vêpres siciliennes est un opéra en cinq actes de Giuseppe Verdi, créé en 1855 sur un livret d'Eugène Scribe et Charles Duveyrier.

Littérature 
 Les Vêpres Hitlériennes (1939) est un ouvrage paru en français du journaliste germano-américain Konrad Heiden.